1951 Голяма награда на Испания е 1-во за Голямата награда на Испания и осми последен кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 28 октомври 1951 година на пистата Педралбес в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

1951